Treenighedskirken kan henvise til

 Treenighedskirken (Esbjerg) - en kirke i Esbjerg
 Treenighedskirken (Roskilde) - en tidligere kirke i Roskilde
 Treenighedskirken (Sibiu) - en kirke i Sibiu i Rumænien